Der Fed Cup 2017 war die 55. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen.

Weltgruppe

Erste Runde

Tschechien – Spanien

Vereinigte Staaten – Deutschland

Belarus – Niederlande

Schweiz – Frankreich

Halbfinale

Vereinigte Staaten – Tschechien

Belarus – Schweiz

Finale

Belarus – Vereinigte Staaten

Play-offs

Frankreich – Spanien

Russland – Belgien

Deutschland – Ukraine

Slowakei – Niederlande

Weltgruppe II

Erste Runde

Russland – Taiwan

Rumänien – Belgien

Ukraine – Australien

Italien – Slowakei

Play-offs 

Vier Mannschaften qualifizierten sich aus der Zone Group I: zwei Mannschaften aus der Europa-/Afrika-Zone, eine Mannschaft aus der Asien-/Ozeanien-Zone und eine Mannschaft aus der Amerika-Zone.

Taiwan – Italien

Rumänien – Vereinigtes Königreich

Serbien – Australien

Kanada – Kasachstan

Amerika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 6. bis 11. Februar 2017
Austragungsort: Club Deportivo la Asuncion, Metepec (México), Mexiko
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf

Datum: 19. bis 22. Juli 2017
Austragungsort: Carrasco Lawn Tennis Club, Montevideo, Uruguay
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Asien-/Ozeanien-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichnete Mannschaft stieg in die Gruppe II ab

Datum: 8. bis 11. Februar 2017
Austragungsort: National Tennis Centre, Astana, Kasachstan
Belag: Hartplatz (Halle)

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft stieg in die Gruppe I auf

Datum: 18. bis 23. Juli 2017
Austragungsort: Dushanbe Central Stadium, Duschanbe, Tadschikistan
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Europa-/Afrika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften qualifizierten sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 8. bis 11. Februar 2017
Austragungsort: Tallink Tennis Centre, Tallinn, Estland
Belag: Hartplatz (Halle)

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe III ab

Datum: 19. bis 22. April 2017
Austragungsort: Siauliai Tennis School, Šiauliai, Litauen
Belag: Hartplatz (Halle)

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe III 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II auf

Datum: 12. bis 17. Juni 2017
Austragungsort: National Tennis School & Tennis Club Acvila, Chișinău, Moldawien
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Siehe auch 
 Davis Cup 2017

Weblinks 

 Fed Cup

2017
Tennisturnier 2017